Кубок РСФСР по футболу для команд второй лиги — футбольный турнир, который проводился с 1973 по 1991 год в РСФСР для команд, участвовавших во второй лиге чемпионата СССР.

Турнир был учрежден к 75-летию футбола в России. Игрокам — обладателям Кубка присваивалось звание «кандидат в мастера спорта СССР».

В 1978, 1979 и 1982 годах розыгрыш не проводился из-за проведения Спартакиады народов РСФСР.

 Ни одна из команд не выигрывала розыгрыш Кубка РСФСР для команд второй лиги более одного раза.
 Только «Геолог» (Тюмень) трижды играл в финале Кубка РСФСР (причем подряд с 1983 по 1985), но победил только в розыгрыше 1984 года.
 Дважды в финале играли «Факел» (Воронеж), «Текстильщик» (Иваново) и Локомотив (Калуга), однако только калужане не смогли одержать победы в финальном матче.
 Команда «Знамя труда» (Орехово-Зуево), уступившая в финале розыгрыша Кубка РСФСР 1980 года, играла также и в финале Кубка СССР по футболу 1962 года.
 Команды «Факел» (Воронеж), Волга (Калинин), «Геолог» (Тюмень), Звезда (Пермь) и Динамо (Ставрополь) становились также чемпионами РСФСР.

Достижения клубов

Финалы розыгрыша Кубка РСФСР 
Розыгрыш Кубка РСФСР проходил в два этапа: на первом этапе проводились турниры в зонах второй лиги по «олимпийской» системе; на второй этапе также по «олимпийской» системе определялся обладатель Кубка РСФСР (только в 1988 году был проведен однокруговой турнир среди победителей зональных турниров).

Литература 
 «Футбол-1992» (автор-составитель Ю. И. Гайдышев и др., Краснодар. 1992, 104 с.)

См. также 
 Кубок ПФЛ
 Чемпионат РСФСР по футболу

Кубковые футбольные турниры в России
Футбольные соревнования в СССР